Прокопьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Прокопьевское сельское поселение — входит в Белохолуницкий район

Республика Коми 
 Прокопьевское сельское поселение — входит в Прилузский район